Jean David peut désigner :

 Jean David (1778-1859), homme politique français ;
 Jean David (1834-1885), homme politique français ;
 Jean David (1924-2013), résistant, écrivain et sénateur de l'Aube.